Gniewowo bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Gniewowo (Śmigiel) (dt. Gniewowo), ein Dorf der Gmina Śmigiel in der Woiwodschaft Großpolen
 Gniewowo (Wejherowo) (dt. Gnewau), ein Dorf der Gmina Wejherowo in der Woiwodschaft Pommern